Хаим Бен-Ашер (Хаим Финкель; 10 июля 1904, Одесса — 14 июля 1998) — израильский политический деятель, депутат Кнессета от партии Мапай в 1950-х годах.

Биография 
Родился в Одессе. Учился в хедере, совершил алию в Эрец-Исраэль в 1924 году. Учился в Еврейском университете в Иерусалиме. Один из основателей кибуца Гиват-Бреннер близ Реховота, позднее уезжает в кибуц Нецер-Сирени, участник кибуцианского движения Ха-кибуц Ха-Меухад. Он также представлял движение Хехалуц в Германии и Польше.

Во время Второй мировой войны — участник Еврейской бригады, в составе союзных войск. Также в годы борьбы редактировал фронтовую газету The Soldier и журнал Бригады HaMa’avak. Будучи одним из руководителей партии Мапай, член ЦК, включен в список партии на первых в истории Израиля выборах и был избран в парламент. Переизбран в 1951 году. В 1959 году опубликовал свою книгу. Избран директором Колледжа Бейт-Берл в Кфар-Сабе (основан в 1970 году). Член руководства Гистадрута .

Примечания

Ссылки 
 http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=296

Депутаты кнессета по алфавиту
Ректоры вузов Израиля
Участники Второй мировой войны
Редакторы Израиля
Политики по алфавиту
Депутаты кнессета от партии МАПАЙ
Депутаты кнессета I созыва
Депутаты кнессета II созыва